Игорь Бобко:
 Бобко, Игорь Анатольевич (род. 1985) — белорусский футболист.
 Бобко, Игорь Максимович (1930—2012) — советский и российский учёный-педагог, член-корреспондент АПН СССР (1985), член-корреспондент РАО (1993).